Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Qualifikation

1. Runde 
  Pavlos Charalambidis /  Juri Gromyko -  Ibrahim Adamu /  Edicha Ocholi: 15-11 / 15-12
  Pavel Uvarov /  Vjacheslav Vorobjev -  Dotun Akinsanya /  Abimbola Odejoke: 15-9 / 12-15 / 15-8
  Kayode Akinsanya /  Agarawu Tunde -  Taleb Kadim /  Riyad Khdair: w.o.
  Martyn Lewis /  Chris Rees -  Ahmad Jawad /  Sharar Mohammed: w.o.

2. Runde 
  Aivaras Kvedarauskas /  Dainius Mikalauskas -  Zsolt Kocsis /  Attila Kovacs: 15-11 / 15-1
  Michael Adams /  Édouard Clarisse -  Pjuzant Kassabian /  Slantchezar Tzankov: 15-1 / 15-4
  Mike Edstrom /  Chris Hales -  Srikant Bakshi /  Vinod Kumar: 15-6 / 15-13
  Orri Orn Arnason /  Njörður Ludvigsson -  Pavlos Charalambidis /  Juri Gromyko: 15-13 / 15-5
  Ian Maywald /  Jens Roch -  Mubanga Kaite /  Stanley Pitiri Mwangulu: w.o.
  Johan Kleingeld /  Gavin Polmans - : w.o.
  Cheng Rui /  Wang Wei -  Phil Allard /  Morgan van Heukelom: 15-2 / 15-4
  Maxim Kruglik /  Anuar Musafirov -  Kayode Akinsanya /  Agarawu Tunde: 15-10 / 15-11
  Martyn Lewis /  Chris Rees -  Lukáš Klačanský /  Michal Matejka: 15-9 / 15-9
  Konstantin Dobrev /  Tzvetozar Kolev -  Jari Eriksson /  Mikko Franssila: 15-11 / 15-7
  Christoforos Christoforatos /  Georgios Georgoudis -  Mariano Fernandez /  Eli Mambwe: w.o.
  Yang Ming /  Yu Yang -  Bertrand Gallet /  Jean-Michel Lefort: 11-15 / 15-7 / 15-11
  Pavel Uvarov /  Vjacheslav Vorobjev -  Astvaldur Heidarsson /  Tómas Viborg: 15-6 / 15-7
  Petr Báša /  Zdeněk Musil -  Hugo Madsen /  Cristian Meyer: 15-6 / 15-10
  Boris Reichel /  Joachim Tesche -  Mikhail Korshuk /  Vitaliy Shmakov: w.o.
  Peeter Munitsõn /  Heiki Sorge -  Guilherme Kumasaka /  Paulo von Scala: 8-15 / 15-13 / 15-6

3. Runde 
 Michael Adams /  Édouard Clarisse -  Aivaras Kvedarauskas /  Dainius Mikalauskas
 Mike Edstrom /  Chris Hales -  Orri Orn Arnason /  Njörður Ludvigsson
 Cheng Rui /  Wang Wei -  Maxim Kruglik /  Anuar Musafirov
 Johan Kleingeld /  Gavin Polmans -  Ian Maywald /  Jens Roch
 Pavel Uvarov /  Vjacheslav Vorobjev -  Petr Báša /  Zdeněk Musil
 Konstantin Dobrev /  Tzvetozar Kolev -  Martyn Lewis /  Chris Rees
 Yang Ming /  Yu Yang -  Christoforos Christoforatos /  Georgios Georgoudis
 Boris Reichel /  Joachim Tesche -  Peeter Munitsõn /  Heiki Sorge

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452&draw=5

Herrendoppel